World Open 2014 − dziesiąty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2013/2014. Rozegrany został w dniach 10 - 16 marca 2014 roku w Hainan International Exhibition Center w mieście Haikou (Chiny).

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 85 000
II miejsce: £ 35 000
Półfinalista: £ 21 000
Ćwierćfinalista: £ 12 500
Ostatnia 16: £ 8 000
Ostatnia 32: £ 6 500
Ostatnia 48: £ 3 000

Najwyższy break (turniej): £ 2 000
Break maksymalny (turniej): £ 40 000
Pula nagród: £ 478 000

Runda dzikich kart 
Mecze rundy dzikich kart zostały rozegrane w Haikou w dniu 10 marca 2014 roku.

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju 

 144 Anthony McGill
 136, 128 Ding Junhui
 135, 131, 123 Mark Selby
 134, 127 Thepchaiya Un-Nooh
 129, 110 Kurt Maflin
 128, 126, 112, 105 Shaun Murphy
 127, 121, 114, 104, 104, 104 Marco Fu
 127, 119, 111, 100 Mark Allen
 127, 116, 111, 100 Neil Robertson
 124, 122, 104 John Higgins

 117, 104 Michael Holt
 113 Tian Pengfei
 112 Martin Gould
 112 Ricky Walden
 111 Stephen Maguire
 111 Liang Wenbo
 110, 100 Judd Trump
 108 Mark Joyce
 103 Stuart Bingham
 101 Alan McManus

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 13-14 grudnia w Barnsley Metrodome, Barnsley. Każdy mecz był rozgrywany do 5 wygranych frame’ów.

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 144 Anthony McGill
 136, 128 Ding Junhui
 135, 131, 123 Mark Selby
 134, 127 Thepchaiya Un-Nooh
 129, 110 Kurt Maflin
 128 Shaun Murphy
 127, 121, 114, 104 Marco Fu
 127, 116, 111, 100 Neil Robertson
 127 Mark Allen
 124, 122, 104 John Higgins

 117, 104 Michael Holt
 113 Tian Pengfei
 112 Martin Gould
 112 Ricky Walden
 111 Stephen Maguire
 111 Liang Wenbo
 110, 100 Judd Trump
 103 Stuart Bingham
 101 Alan McManus

Bibliografia 
 http://www.snooker.org/res/index.asp?event=285

Rankingowe turnieje snookerowe
2014 w sporcie
World Open (snooker)
2014 w Chinach